Bereziwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim, nad Muraszką. W 2001 roku liczyła 2142 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w rejonie czerniweckim